TNB bezeichnet:

 Das Nationaltheater Bukarest
 Teilnehmernetzbetreiber
 Trinitrobenzol
 Tecklenburger Nordbahn
 Tennisverband Niedersachsen-Bremen

TNb bezeichnet:
 Gesamter gebundener Stickstoff (Total Nitrogen bound)

TNB